Amerikai Egyesült Államok
 Dolph (Arkansas)
 Dolph (Oregon)